Флаг муниципального образования Чамлы́кское сельское поселение Лабинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 21 мая 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4179.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из четырёх горизонтальных полос, соотносящихся как 3:1:2:18, сверху вниз: синего, белого, зелёного и жёлтого цветов; на жёлтой полосе — диагональная (сверху у древка вниз против древка) выщербленная полоса синего цвета; в углах жёлтой полосы: у древка — сторожевая казачья вышка красного цвета, против древка — три звезды синего цвета о восьми лучах каждая: две (одна под другой) у свободного края, одна ближе к древку по горизонтальной линии с верхней из первых двух. Размер красной сторожевой казачьей вышки составляет 7/12 ширины полотнища, а размер каждой из трёх звёзд составляет 1/4 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Станица Чамлыкская начала своё существование в годы Кавказской войны, в 1841 году на новой Лабинской Линии. Связанная многими постами и пикетами станица явилась надёжным прикрытием от нападения горцев, что символически отображено казачьей сторожевой вышкой.

Зелёная и белая полосы символизируют заснеженные вершины гор Кавказа, у подножия которых расположено поселение.

Синяя диагональная полоса аллегорически указывает на реку Чамлык, на берегах которой расположены земли поселения.

Синий цвет — цвет линейных казаков, каковыми первоначально являлись чамлыковцы до объединения с черноморцами в единое Кубанское казачье войско.

Три синих восьмиконечных звёзды являются символом Богородицы, в честь которой в станице всем миром был построен храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Примечания